Serpula kaempferi är en ringmaskart som först beskrevs av Johan Gustaf Hjalmar Kinberg 1867.  Serpula kaempferi ingår i släktet Serpula och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
kaempferi